Kindergarten Heute, « l'école maternelle aujourd'hui », en français, est une revue spécialisée dans l'éducation, édité par la maison d'édition Herder et qui paraît depuis 1971 dix fois par an.

Profil 
Selon le profil éditorial de l'éditeur, Kindergarten heute est la « plus grande revue indépendante d'Allemagne en matière d'éducation ». Outre les problèmes psychologiques et pédagogiques fondamentaux, les sujets abordés comprennent les « changements politiques et sociaux actuels affectant tous les types de services de garde d'enfant en dehors de la famille ». De plus, des articles sur « la croissance des enfants [...] dans la perspective des pays européens et des pays étrangers plus vastes » sont publiés.  

La brochure complémentaire est publiée depuis 2008 et traite principalement des tâches de direction dans le domaine de l’éducation de la petite enfance, en particulier des tâches de direction dans les garderies et les jardins d’enfants.

L'éditeur 
Depuis sa première édition en 1971, la revue Kindergarten heute est publiée par l'édition Herder. La rédaction se compose de cinq rédacteurs permanents et d’un groupe de pigistes.  Pendant des années, elle a travaillé avec un réseau d’éducateurs, de consultants, de gestionnaires, de formateurs et d'enseignants, dans des écoles d'enseignement supérieurs et des IUT (Institut Universitaire de Technologie). De plus, le magazine Kindergarten heute coopère avec la revue spécialisée Frühhe Kindheit, la Ligue allemande pour l'enfant, l'Institut allemand de la jeunesse, le Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche et la Robert Bosch Stiftung .

Histoire 
Par le passé, le titre du magazine Kindergarten heute était : « Mon métier, ma pratique, mon point de vue », avec pour sous-titre : « Revue spécialisée consacré à l'éducation, à la formation, aux soins et l'accompagnement des enfants. »

Bibliographie  

 Kindergarten heute Éditeur, Herder, Freiburg im Breisgau 1971, 1.   ff.  . 
 Gabriele Haug-Schnabel, Joachim Bensel: Enfants de moins de trois ans. Comprendre et accompagner leur développement. Editeur Herder, Fribourg-en-Brisgau 2010, .

Liens externes 

 jardin d'enfants aujourd'hui 
 jardin d'enfants aujourd'hui - Le livret 
 jardin d'enfants aujourd'hui sur les sites de Herder-Verlag 
 jardin d'enfants aujourd'hui dans le catalogue de la Bibliothèque nationale allemande 

Titre de presse créé en 1971